Il singolare del torneo di tennis Zurich WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Bill Scanlon che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 7-5 7-6 1-6 0-6 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (finale)
 Sandy Mayer (primo turno)
 Assente

 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Shlomo Glickstein (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Kevin Curren (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zurich WCT 1982